De Marathon Rotterdam 1992 werd gelopen op zondag 5 april 1992. Het was de twaalfde editie van deze marathon.

De Mexicaan Salvador Garcia kwam bij de mannen als eerste over de finish in 2:09.16. Bij de vrouwen won de Portugese Aurora Cunha in 2:29.14.

Het evenement deed tevens dienst als Nederlands kampioenschap op de marathon. De nationale titel bij de mannen werd net als het jaar ervoor gewonnen door Bert van Vlaanderen. Mieke Pullen was met haar vierde plaats de eerste Nederlandse vrouw en dus tevens nationaal kampioene op deze afstand.

In totaal finishten 7662 marathonlopers deze wedstrijd, waarvan 7253 mannen en 409 vrouwen.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

1992
Rotterdam